Duitse Democratische Republiek of Oost-Duitsland
 DDR SDRAM, Double Data Rate SDRAM, een computergeheugentype
 Dance Dance Revolution
 Station Dordrecht, afkorting van dit station.